Никитина Анастасия () — российская спортсменка, Заслуженный мастер спорта России по гиревому спорту. Многократная рекордсменка России, Европы и мира в рывке. Первая в России женщина, получившая спортивное звание Мастер спорта России международного класса по гиревому спорту, а затем и Заслуженный мастер спорта России по гиревому спорту.

Спортивная карьера 
Анастасия начала заниматься гиревым спортом в 12 лет. Первый тренер Валерий Поздышев. Несмотря на насмешки и скептическую реакцию окружающих начала делать успехи. В это время Настя была освобождена от занятий физкультурой по состоянию здоровья и гиревой спорт стал для неё отдушиной.

В 2006 году переехала в Томск из области и перешла к новому тренеру Ажермачёву Алексею Борисовичу. 

В этом же году на Чемпионате России в Омске заняла второе место и выполнила норматив КМС. Насте было 16 лет, но соревновалась она в том числе со взрослыми спортсменками.  В 18 лет выполнила норматив Мастера спорта.

В 2014 году присвоено звание Заслуженный мастер спорта России приказом №139-нг от 6 октября 2014 года.

Начиная с 2009  года Анастасия выигрывала золото на всех чемпионатах Европы и мира. Некоторые из них с новыми рекордами. От участия в чемпионате мира 2014 в Гамбурге ей пришлось отказаться в связи с беременностью. По утверждению самой спортсменки после рождения ребенка она планирует вернуться в спорт так скоро, как это будет возможно.

Примечания

Ссылки 
 АНАСТАСИЯ ЗОЛОТАРЁВА СТАЛА ЖЕНЩИНОЙ ГОДА В НОМИНАЦИИ "КОРОЛЕВА СПОРТА" http://www.depms.ru/3890-anastasiya-zolotaryova-stala-zhenshhinoj-goda-v-nominacii-koroleva-sporta.html
 Интервью агентству "Спорт Томской области" (февраль 2013) http://www.depms.ru/2391-article.html
 https://web.archive.org/web/20160304081037/http://www.tvtomsk.ru/vesti/sport/1223-anastasiya-zolotareva-stala-zasluzhennym-masterom-sporta-po-girevomu-sportu.html
 Здоровый город. Анастасия Золотарева. Как попасть в большой спорт и обрести смысл жизни.  http://obzor.westsib.ru/article/427874 
 Гиря девушку не портит. https://web.archive.org/web/20150128132257/http://news.tpu.ru/actual/2012/08/08/10540-girya_devushku_ne_portit.html
 От группы здоровья до мировых рекордов. Интервью. (октябрь 2011) https://web.archive.org/web/20150128113042/http://www.shvsm70.ru/interview/12-article.html
Анастасия Золотарева – королева гирь! Интервью сайту о гиревом спорте "32PLUS32" (декабрь 2015) https://32plus32.ru/anastasiya-zolotareva/ 

Чемпионы России по гиревому спорту
Спортсмены по алфавиту
Гиревики Томской области
Чемпионы мира по гиревому спорту
Спортсмены Томска
Чемпионы Европы по гиревому спорту